Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Malczyk − polski piłkarz
 Marcin Malczyk − polski koszykarz
 Karol Malczyk − polski artysta malarz, rzeźbiarz i witrażysta
 Stanisław Malczyk − polski piłkarz
 Stanisław Malczyk − polski pilot wojskowy

Inne o tej nazwie:
 Modraszek malczyk − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych